Heinrich von Plauen of Hendrik van Plauen is de naam van de volgende personen:
 Hendrik I (Plauen) (- ca. 1302), voogd van Plauen;
 Hendrik II (Plauen) (- 1302), zoon van Hendrik I;
 Hendrik de Oudere van Plauen (1370–1429), Grootmeester van de Duitse Orde;
 Hendrik de Jongere van Plauen (ca. 1372–ca.1441), ridder van de Duitse Orde;
 Hendrik Reuß van Plauen (1400–1470), Grootmeester van de Duitse Orde;
 Hendrik IV van Plauen (burggraaf van Meißen) (1510–1554), Opperkanselier van het koninkrijk Bohemen;
 Hendrik V van Plauen (burggraaf van Meißen) (1533–1568), heer van Plauen en Voigtsberg;
 Hendrik VI van Plauen (burggraaf van Meißen) (1536–1572), heer van Plauen, Schleiz en Lobenstein;

Heinrich von Plauen kan ook verwijzen naar:
 Heinrich von Plauen (roman), een roman van Ernst Wichert (1881).